Herb Zwolenia (powiat zwoleński)
 Herb Zwolenia (Słowacja)